Die neuseeländische Fußballnationalmannschaft der Frauen repräsentiert Neuseeland im internationalen Frauenfußball. Die Nationalmannschaft ist dem neuseeländischen Fußballverband unterstellt und wurde bis September 2011 von John Herdman trainiert. Nachfolger wurde Tony Readings, der unter Herdman Co-Trainer war.  Nach Readings Rücktritt übernahmen am 3. November 2017 der technische Direktor Andreas Heraf und der U-20-Trainer Gareth Turnbull vorerst interimistisch das Traineramt, im Dezember 2017 wurde Heraf als Cheftrainer und Turnbull als Kotrainer auf 2 Jahre verpflichtet. Heraf trat aber bereits Ende Juli 2018 zurück. Ende Oktober 2018 wurde der Schotte Tom Sermanni neuer Nationaltrainer.

1975 wurde die New Zealand Women’s Soccer Association als Zusammenschluss der Regionalverbände von Auckland und Canterbury gegründet. Der Verband von Wellington, der zur damaligen Zeit heftige Meinungsverschiedenheiten mit dem Verband von Auckland hatte, wurde provisorisch als assoziiertes Mitglied aufgenommen. Mit dem Zusammenschluss reagierte man auf die Einladung des asiatischen Verbandes zur ersten asiatischen Frauenfußballmeisterschaft. Prompt wurde die neuseeländische Auswahl Turniersieger. 1983 wurde erstmals die Fußball-Ozeanienmeisterschaft der Frauen ausgespielt. Neuseeland gewann auch dieses Turnier. 1991 wiederholten die Swanz ihren Erfolg und qualifizierten sich für die erste Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. In den folgenden Jahren stand die Auswahl im Schatten Australiens. Nachdem der Australische Verband 2005 zum asiatischen Verband wechselte ist Neuseeland in Ozeanien ohne Konkurrenz und gewann 2010 ohne Gegentor und mit einem 11:0-Rekordergebnis im Finale und wurde mit vier Titeln (Stand 2018: sechs) alleiniger Rekordhalter. Dennoch muss Neuseeland mit dem Nachteil leben, das man aufgrund der geographischen Lage nicht sehr häufig gegen internationale Topmannschaften spielen kann.

Der Spitzname „Swanz“ basiert auf einem Wortspiel. 1991 änderte die New Zealand Women’s Football Association seinen Namen in Women’s Soccer Association of New Zealand, kurz WSANZ. Vertauscht man die ersten zwei Buchstaben erhält man „Swanz“ (Schwäne). Der neuseeländische Verband will, dass die Auswahl unter dem Namen „New Zealand women’s national squad“ bekannt sein soll. Diese Bezeichnung hat sich allerdings nicht durchgesetzt. Auf der Webseite des Verbandes werden sie als "Football Ferns" präsentiert.

In der offiziellen FIFA-Rangliste pendeln die Neuseeländerinnen zwischen den Plätzen 16 und 24; im Jahre 2018 lagen sie auf Rang 19.

Turnierbilanz

Weltmeisterschaft 

Neuseeland nahm dreimal an Weltmeisterschaftsendrunden teil, nie wurde die Vorrunde überstanden. 2011 stellte Neuseeland zunächst im ersten Vorrundenspiel den Negativrekord von Dänemark von sieben verlorenen Spielen in Folge ein, und erweiterte ihn im zweiten Spiel auf 8 Niederlagen in Folge. Erst im dritten Vorrundenspiel gelang 2011 der erste Punktgewinn, der aber erst in der vierten Minute der Nachspielzeit gesichert wurde. Wendi Henderson, die als einzige Spielerin 1991 und 2007 teilnahm war die erste neuseeländische Spielerin, die es auf sechs WM-Einsätze brachte. Mittlerweile haben sechs weitere Spielerinnen sechs WM-Einsätze. Keine neuseeländische Spielerin schoss mehr als ein Tor bei Weltmeisterschaften. 2011 gelang es Neuseeland als einziger in der Vorrunde ausgeschiedenen Mannschaft in jedem der drei Gruppenspiele mindestens ein Tor zu erzielen.

Ozeanienmeisterschaft

Asienmeisterschaft 
 1975: Sieger (als Gastmannschaft)

Nordamerikameisterschaft 
 1993: Zweiter (als Gastmannschaft)

Olympische Spiele 

 1996: nicht qualifiziert
 2000: nicht qualifiziert
 2004: nicht qualifiziert
 2008: Vorrunde
 2012: Viertelfinale
 2016: Vorrunde
 2020: Vorrunde

Bei den Olympischen Spielen 2012 traf Neuseeland in der Gruppenphase auf Brasilien (0:1) und erstmals  auf Großbritannien (0:1) und Kamerun (3:1) und konnte sich erstmals bei einem interkontinentalen Turnier für die K.o.-Runde qualifizieren, in der Neuseeland auf die USA traf und mit 0:2 verlor.

Zypern-Cup 
 2008: nicht teilgenommen
 2009: Vierter
 2010: Zweiter
 2011: Achter
 2012: Achter
 2013: Dritter
 2014: Elfter
 2015: nicht teilgenommen
 2016: nicht teilgenommen (Teilnahme am Algarve-Cup)
 2017: Neunter
 2018: nicht teilgenommen
 2019: nicht teilgenommen
 2020: nicht teilgenommen (Teilnahme am Algarve-Cup)

Algarve-Cup 
 1994 bis  2015: nicht teilgenommen
 2016: 4. Platz (Niederlage im Elfmeterschießen)
 2017 bis 2019: nicht teilgenommen
 2020: 4. Platz
 2022: nicht teilgenommen

SheBelieves Cup 
 2016 bis 2021: nicht eingeladen
 2022: 4. Platz

Kader 
Siehe auch: WM-Kader

In der Tabelle sind die Spielerinnen für die Freundschaftsspiele gegen Portugal und Argentinien im Februar 2023 gelistet.

2021 und 2022 ebenfalls nominierte Spielerinnen, teilweise für die „NZ A Women“:

Rekordspielerinnen 
Stand: 23. Februar 2023

Meiste Spiele

Meiste Tore 

Quelle: The Ultimate New Zealand Soccer Website - Roll of Honour, Kader der WM 2019

Spiele gegen Nationalmannschaften deutschsprachiger Länder 
Alle Ergebnisse aus neuseeländischer Sicht.

Der neuseeländische Verband zählt auch die Spiele gegen die SSG Bergisch Gladbach und den SV Seebach beim Women's World Invitation Tournament 1981 als Länderspiele gegen den DFB bzw. den SFV. Beide Spiele werden weder vom DFB noch vom SFV als Länderspiele gezählt.

Deutschland

Schweiz

Österreich

Sonstiges 
Neben Taiwan und Australien ist Neuseeland die einzige Nation, die zwei Kontinentalwettbewerbe (Asien und Ozeanien) gewann.

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der neuseeländischen Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Neuseeländische Fußballnationalmannschaft

Weblinks 
 Offizielle Seite des neuseeländischen Verbandes zur Frauennationalmannschaft
 Neuseeland auf der FIFA-Homepage
 Women's World Invitation Tournament 1981

Einzelnachweise 

Neuseeland Frauen
 
Fussball Frauen